Girl with a Pearl Earring pode se referir a:

Rapariga com brinco de pérola (em Portugal) ou Moça com brinco de pérola (no Brasil) (Holandês:Het meisje met de parel), uma pintura do século XVII de Johannes Vermeer.
Girl with a Pearl Earring, um romance de Tracy Chevalier, inspirada na pintura.
Girl with a Pearl Earring, um filme de 2003 baseado no romance.

Desambiguação